Neogeophilus är ett släkte av mångfotingar. Neogeophilus ingår i familjen Neogeophilidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Jordkrypare
Neogeophilus